James Garner (1895–1975) angol labdarúgó
 James Garner (1928–2014) amerikai színész
 James Garner (2001) angol válogatott labdarúgó, csatár